

Geografia
Litoral —  terra junto ao mar
Avenida Beira Mar (Fortaleza) — Ceará, Brasil
Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos — em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
Beira Mar — bairro em Aveiro, Portugal

Clubes desportivos

Cabo Verde
Sport Clube Beira Mar do Tarrafal — da ilha de Santiago
Beira-Mar Futebol Club — da ilha de Maio

Portugal
Sport Clube Beira-Mar — de Aveiro

Outros usos
Beira-Mar (filme) — de 2015, ambientado no sul do Brasil
Beira-Mar (livro) — quarto livro de memórias de Pedro Nava
Unidos do Beira Mar — escola de samba de São Vicente, São Paulo, Brasil
Fernandinho Beira-Mar — criminoso brasileiro, líder da organização criminosa Comando Vermelho

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes